USS Agawam je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Agawam (1863) 
 USS Agawam (AOG-6) 
 USS Agawam (YTB-809)

Agawam